XVI чемпионат мира по художественной гимнастике состоялся с 13 по 15 ноября 1992 года в Брюсселе (Бельгия). Индивидуальная программа включала соревнования в многоборье, а также в отдельных видах упражнений — со скакалкой, обручем, мячом и булавами. Групповые соревнования проходили с шестью лентами и тремя скакалками/тремя мячами (многоборье и финалы в отдельных видах).

Финалы в индивидуальном первенстве

Индивидуальное многоборье

Скакалка

Обруч

Мяч

Булавы

Финалы в групповом первенстве

Многоборье

6 лент

3 скакалки+3 мяча

Примечания

Ссылки 
 FIG — Международная федерация гимнастики

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Спорт в Бельгии в 1992 году
Ноябрь 1992 года
Международные спортивные соревнования в Брюсселе
Чемпионаты мира в Бельгии
Международные соревнования по гимнастике в Бельгии